«Башня смерти» () — американский телефильм 1975 года режиссёра Джерри Джеймсона. Главную роль в картине исполнил Курт Расселл. Фильм основан на реальных событиях:  Чарльз Джозеф Уитмен 1 августа 1966 года убил 16 и ранил 32 человек, прежде чем полицейские смогли его застрелить.

Сюжет 
Чарльз Уитмен учится в Техасском университете в Остине. Часто страдая от невыносимых головных болей, студент не может во время них контролировать себя и свою тягу к причинению насилия. Однажды не выдержав, Чарльз убивает своих жену и мать, набирает оружия и боеприпасов и поднимается на башню университета. Забаррикадировавшись там, он начинает стрелять по всему, что движется, раня и убивая людей.

В ролях 
 Нед Битти — Аллан Крам
 Курт Расселл — Чарльз Уитмен
 Ричард Юнигез — офицер Рамиро Мартинес
 Джон Форсайт — лейтенант Элвуд Форбс
 Пернелл Робертс — лейтенант Ли

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1975 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1975 года
Фильмы о реальных серийных убийцах
Фильмы о насилии в школах
Фильмы о психических заболеваниях
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы MGM Television